Faratsiho (district), een district van Madagaskar
Faratsiho (stad), de hoofdstad van dit district